Trois batailles ont eu lieu à Amgala, dans le cadre de la guerre du Sahara occidental :
 Première bataille d'Amgala en ;
 Seconde bataille d'Amgala en ;
 Bataille d'Amgala (1989).